Уналаклит (река) — река на западе штата Аляска, США
 Уналаклит (Аляска) — город в штате Аляска, США
 Уналаклит (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт в городе Уналаклит